Susanne Freytag (zangeres), Duits zangeres, voormalig lid van band Propaganda
Susanne Freytag (predikant), Nederlands predikant van Evangelische-Lutherse gemeente